Miasta w USA:
 Charlton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Charlton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Charlton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga

Gminy w USA:
 Charlton (ang. Charlton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Charlton (ang. Charlton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Charlton (ang. Charlton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Charlton (ang. Charlton County) – w stanie Georgia

Miasta w Australii:
 Charlton – miasto w stanie Wiktoria

Miejscowości w Kanadzie:
 Charlton – miasto w prowincji Ontario

W Wielkiej Brytanii:
 Charlton (Brinkworth) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Charlton (Donhead St Mary) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Charlton (Fladbury) – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w Hartlebury, w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w Kilmersdon, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Charlton – dzielnica Londynu
 Charlton – stacja National Rail w Londynie
 Charlton Athletic F.C. – angielski klub piłkarski
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Charlton – miejscowość w Redcar and Cleveland, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Charlton (Pewsey) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w Shepton Mallet, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Charlton – miejscowość w Taunton Deane, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Charlton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)

Osoby:
 Bobby Charlton – angielski piłkarz, później trener, były gracz Manchesteru United
 Jack Charlton – angielski piłkarz, później trener, były gracz Leeds United